Regionalliga 1982/83 steht für:

 Eishockey-Regionalliga 1982/83
 Handball-Regionalliga West 1982/83